Loverdos ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Loverdos (* 1956), griechischer Politiker und Minister
 Nikos Loverdos, griechischer Radsportler